Aschermann ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Aschermann (1921–2009), deutscher evangelischer Theologe
 Hedy Aschermann (1897–1978), deutsche Violinistin
 Horst Aschermann (1932–2005), Bildhauer und Professor für Kunst